Ел Еден има више значења:

 Ел Еден (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Еден (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Еден (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Еден (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Еден (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Еден (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Еден (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Еден (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Еден (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Еден, Лос Галиндо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Еден (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Еден (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Еден, Виверо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Еден (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден, Агва Ескондида (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еден, Ел Херомин II (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еден (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еден (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еден (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еден (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Еден (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еден, Рестауранте и Балнеарио (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еден (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еден (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Еден (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еден (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еден (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еден, Ел Чоро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еден, Камино ал Еден (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еден (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еден, Зиракуаретиро (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еден (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Еден, Ел Тронконал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Еден, Ла Марома (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Еден (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еден (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еден, Ранчо де Франсиско Кортес (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Еден (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Еден (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Еден (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Еден (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Еден (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Еден, Виља Росита (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Еден (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Еден (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Еден (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Еден (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еден (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Еден (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Еден, Јаксик (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Еден, Саломон Рамос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Еден (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику